dijkdoorbraak, het verschijnsel dat een dijk het begeeft en daardoor niet langer het water tegenhoudt.
 Doorbraak (beek), een nieuw te graven beek in Twente tussen Zenderen en de Regge.
 Doorbraak (politiek) of Doorbraakbeweging, een Nederlandse politieke beweging van kort na de Tweede Wereldoorlog, waarin men barrières tussen traditionele stromingen wilde doorbreken.
 Een door Karel Van Miert in de jaren 1980 met het Doorbraakmanifest in gang gezette verruimingsoperatie van de Socialistische Partij (in Vlaanderen).
 Doorbraak (tijdschrift), een Vlaamsgezind tijdschrift.
 doorbraak (schaken), een term uit het schaken.
 De doorbraak (Zijlstra), een cd uit 2004 van de band Zijlstra.
 Doorbraak (film), een film uit 2008 met onder anderen Marius Gottlieb en Mischa van der Klei. 
 Doorbraak (politieke organisatie), een linkse organisatie en actiegroep in Nederland.
 De doorbraak (Simone van der Vlugt), een boek van Simone van der Vlugt